In 1909/10 werd het dertiende Berlijns voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Berlijnse voetbalbond.

BFC Preußen werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. De club werd in de eerste ronde verslagen door Holstein Kiel.

1. Klasse

2. Klasse

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Promotie-eindronde

 Play-off

Kampioen Alemannia speelde nog een wedstrijd tegen de kampioen van Stettin.

Externe links
 Euroleagues

Berlijns voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1909/10